Данія бере участь в Олімпійських іграх, починаючи з першої Олімпіади 1896 року. Вона посилала свою спортивну делегацію на всі літні Олімпійські ігри, крім Олімпіади 1904 року, на яку мало хто приїхав. Вона брала участь у більшості зимових Олімпіад. 

Найбільше золотих медалей данці здобули у вітрильному спорті.

Національний олімпійський комітет Данії засновано 1905 року.

Таблиці медалей

Медалі літніх Ігор

Медалі зимових Ігор

Медалі за видами спорту

Посилання  
 Національний олімпійський комітет та спортивна конфедерація Данії